Открытый чемпионат Уханя по теннису 2019 в парном разряде — ежегодный женский профессиональный теннисный турнир, проводимый в Ухане (Китай) на открытых хардовых кортах. Турнир относится к серии Премьер-турниры WTA с призовым фондом около 3 миллионов едолларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар. В текущем году турнир проходил с 24 по 30 сентября 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Посев игроков

Ход соревнований

Парный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
сайт турнира

Ухань
Теннис
Сентябрь 2019 года
Спортивные соревнования в Ухане